Europamästerskapet i futsal 2016 spelades i Serbien 2 januari–13 februari, 2016, och var den 10:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. 46 landslag deltog i kvalspelet och fick spela om 11 platser i huvudturneringen. Serbien var direktkvalificerade som värdland för turneringen.

Spanien besegrade Ryssland i finalen med slutresultatet 7–3. I matchen om tredjepris besegrade Kazakstan värdnationen Serbien med slutresultatet 5–2.

Kvalspel

Kvalspelet avgjordes under perioden 14 januari–22 september 2015. 45 landslag tävlade om 11 platser. Kvalspelet bestod av tre omgångar, en preliminär omgång, en huvudomgång samt ett playoffspel. 24 lag tävlade i den preliminära omgången (avgjordes under perioden 14–17 januari) där de bäst placerade lagen, samt den bästa andraplacerade laget, kvalificerade sig till huvudomgången.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Källor

Noter

2016
Futsalåret 2016
2016 i Serbien
Sport i Belgrad
Futsal i Serbien
Sportevenemang i Serbien